

Флетвудс — місто, штат Кентуккі
 Флетвудс — місто, штат Західна Вірджинія